

Albums
In the Dark (Face Tomorrow), een album van Face Tomorrow
In the Dark (Grateful Dead), een album van Grateful Dead
In the Dark (Josh Ritter), een album van Josh Ritter
In the Dark (Toots), een album van Toots and The Maytals

Liedjes
In the Dark (Bix Beiderbecke), een lied van Bix Beiderbecke
In the Dark (Flyleaf), een lied van Flyleaf
In the Dark (JoJo), een lied van JoJo
In the Dark (Birthday), een lied van The Birthday Massacre
In the Dark (Tiësto), een lied van DJ Tiësto
In the Dark (Purple Disco Machine & Sophie and the Giants), een lied van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants

Andere
In the Dark (Mark Billingham), een roman van Mark Billingham
In the Dark (BBC), een Britse televisieserie naar de roman van Mark Billingham 
In the Dark (poker), een term van het kaartspel Poker
In the Dark (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019